orasi (latinski Juglans), rod biljaka iz porodice Juglandaceae
 Orasi (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica, Crna Gora

Vidi i:
 Orah (razdvojba)